Miasta w USA:
 Gale – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau

Gminy w USA:
 Gale (ang. Gale Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Gale (ang. Gale Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Trempealeau
 Gale (krater marsjański)